Парламентские выборы в Норвегии проходили 12 и 13 сентября 1965 года. Хотя Рабочая партия, получив 68 из 150 мест, осталась крупнейшей парламентской партией, четырём правоцентристским партиям удалось добиться между собой договорённости и сформировать правительство. Пер Бортен, лидер Партии Центра, стал премьер-министром.

Результаты 

 Объединённый партийный список ХНС и КП получил 2 места, по одному на каждую партию.

 Объединённый партийный список ПЦ и ЛП получил одно место, которое выиграли центристы.

Примечания 

Выборы в Норвегии
Норвегия
1965 год в Норвегии
Сентябрь 1965 года